Тимоново — топоним:

Белоруссия 
 Тимоново — деревня, Климовичский район, Могилёвская область.

Россия

Украина 
 Тимоново — село в Троицком районе Луганской области